Секу Олісе (англ. Sekou Oliseh, нар. 5 червня 1990, Монровія) — ліберійський футболіст.
 Сандей Олісе (англ. Sunday Oliseh, нар. 14 вересня 1974, Абаво) — нігерійський футболіст.